Olga Burowa ist der Name folgender Personen:

* Olga Burowa (* 1963), russische Diskuswerferin, siehe Olga Michailowna Tschernjawskaja 
 Olga Michailowna Burowa (* 1984), russische Biathletin